Josep Torras i Bages, bisbe català
 Estació de Torras i Bages, estació del metro de Barcelona
 Biblioteca Torras i Bages, biblioteca pública de Vilafranca del Penedès